Csanády ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Csanády von Békés (1861–1937), österreichisch-ungarischer General der Infanterie
 György András Csanády (1958–2011), ungarischer Chemiker und Toxikologe
 Joseph Csanády von Kerek († 1817), Generalmajor